Nação - o fundamento da nacionalidade
Ou ainda:
 Nação (candomblé) - cada seguimento religioso

Periódicos
 Nação Portuguesa (revista)
 A Nação (Blumenau)
 A Nação (Porto Alegre)
 A Nação (Rio de Janeiro)

Veja também
Nation

Desambiguação